Slovo huňáček má více významů:

 huňáček (Scymnus) – rozsáhlý rod brouků z čeledi slunéčkovití
 huňáček severní (Mallotus villosus) – ryba z čeledi koruškovití (Osmeridae), jediná z rodu Mallotus
 české příjmení Kamil Huňáček